Nagara kan verwijzen naar:
 Nagara (Chiba), een stad in Japan
 Nagara (India), een Indiase stad in Karnataka
 Nagara (Kibin), een bestuurslaag in Indonesië
 Nagara (Merek), een bestuurslaag in Indonesië
 Nagara (trommel), een trommel uit Turkije en Azerbeidzjan
 Nagara (schip, 1922), een Japanse Tweede Wereldoorlog kruiser
 Nagara (rivier), een rivier in Japan
 Nagara-familie, een rabbijnse familie

Zie ook 
Nagarakretagama